Гвајабал има више значења:

 Гвајабал (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвајабал (Истапангахоја), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвајабал (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гвајабал (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвајабал (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвајабал (Наузонтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвајабал (Зокијапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвајабал (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвајабал (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвајабал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвајабал (Томатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику